Ollennu ist ein Familienname in Ghana, Namensträger sind:
 Amerley Ollennu Awua-Asamoa (* 1956), ghanaische Diplomatin und Managerin; Tochter des Nii Amaa
 Nii Amaa Ollennu (1906–1986), ghanaischer Politiker und Jurist